Aquelarre é um termo procedente do basco Akelarre ("aker" = bode; "larre" = campo), que pode referir-se a:
 o Akelarre, reunião de bruxas.
 Aquelarre, um RPG espanhol;
 a telenovela chilena Aquelarre
 a banda de rock argentina Aquelarre.
 a Pintura Negra de Goya El Aquelarre.
 a pequena tela de Goya El Aquelarre''' de 1798.

Ver também
 Akelarre

Desambiguação